Haverman ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Johannes Haverman (1857–1928), niederländischer Maler, Aquarellist, Zeichner, Lithograf und Radierer
 Margareta Haverman  (* 1693; † nach 1739), niederländische Blumen- und Stilllebenmalerin

Siehe auch:
 Havermann